Het seizoen 1987/88 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in de zomer van 1987 en eindigde in de lente van 1988. De competitie werd gewonnen door KRC Mechelen.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 RFC Sérésien (voorlaatste)
 K. Berchem Sport (laatste)

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KFC Eeklo (kampioen in Derde Klasse A)
 KFC Lommelse SK (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Mechelen (kampioen)
 K. Lierse SK (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor (voorlaatste plaats)
 K. Beringen FC (laatste plaats)

Eindstand

Eindronde voor promotie
Een eindronde werd gespeeld om het tweede promoverend team te bepalen.

Topscorer
Luc Leys - KRC Mechelen : 25 doelpunten

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2